Шапира — еврейская фамилия:
 
 Шапира, Герман (1840—1898) — российской-немецкий математик еврейского происхождения, раввин и сионист. 
 Шапира, Ицхак (род. 1966) — израильский раввин, который в 2009 году опубликовал книгу «Королевская Тора».
 Шапира, Йосеф (1926—2013) — израильский просветитель, министр без портфеля в правительстве 1984—1988 годов.
 Шапира, Мозес (1830—1884) — антиквар из Иерусалима, фальсификатор древностей.
 Шапира, Роберт (Эванс, 1930—2019) — американский кинопродюсер.
  (род. 1962) — израильский математик.
 Шапира, Хаим Моше (1902—1970) — израильский политический и государственный деятель.
 Шапира, Яаков Шимшон (1902—1993) — депутат кнессета, 8-й министр юстиции Израиля.

См. также